

Patronyme
 Beat Vonlanthen (1957), personnalité politique suisse du canton de Fribourg ;
 Jo Vonlanthen (1942), pilote automobile suisse ;
 Johan Vonlanthen (1986), joueur de football bi-national, suisse et colombien ;
 Marcel Vonlanthen (1933), joueur de football international suisse ;
 Pascal Vonlanthen (1975), musicien suisse sous le pseudonyme de Gustav ;
 Roger Vonlanthen (1930), joueur puis entraîneur de football suisse.

Homonymie de patronyme